Sliver (filme) - de 1993, com William Baldwin e Sharon Stone
Sliver (canção) - de Nirvana
Sliver: The Best of the Box - coletânea de Nirvana

Desambiguação